Pagaza ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Pichardo Pagaza (1935–2020), mexikanischer Politiker (PRI)

Pagaza ist der Name folgender Personen:

 Pagaza (1894–1958), spanischer Fußballspieler und -trainer, siehe Francisco Pagazaurtundúa